Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Peter Fleming e John McEnroe erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–7, 7–6, 6–1 Sherwood Stewart e Ferdi Taygan.

Teste di serie
 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (finale)
 Paul Kronk /  Peter McNamara (primo turno)
 Bruce Manson /  Peter Rennert (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1981